
Molekulska formula -{C3H8O10P2}- se može odnositi na:

 1,3-Bisfosfoglicerinska kiselina
 2,3-Bisfosfoglicerinska kiselina